De Rally van Australië 2003, formeel 16th Telstra Rally Australia, was de 16e editie van de Rally van Australië en de tiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2003. Het was de 371e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Perth.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Aus
Rally van Australië
Sport in Perth (Australië)